Pat Curran ist der Name folgender Personen:

* Pat Curran (Fußballspieler) (Patrick James Curran; 1917–2003), englischer Fußballspieler 
 Pat Curran (Footballspieler, 1945) (* 1945), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Pat Curran (Footballspieler, 1946) (* 1946), australischer Australian-Football-Spieler
 Pat Curran (Kampfsportler) (* 1987), US-amerikanischer Kampfsportler